Jean Delumeau (1923-2020), historien français ;
 Jean-Pierre Delumeau (1948-), historien français.